Piggsvin kan syfta på:
 Jordpiggsvin – en familj i ordningen gnagare
 Vanligt piggsvin – ett däggdjur i familjen jordpiggsvin
 Trädpiggsvin – en familj amerikanska klättrande gnagare
 Piggsvin – dialektalt namn för igelkott
Myrpiggsvin - ett kloakdjur